Zyste (früher auch Cyste, älter Kyste; von altgriechisch ) steht für:

 Zyste (Biologie), kapselartige Hüllen in der Biologie, Dauerform bestimmter Einzeller
 Zyste (Medizin), Hohlraumbildungen in der Medizin

Siehe auch: